Gunnar Olsonn (10 juillet 1904 - 16 septembre 1983) réalisateur et acteur suédois
 Gunnar Olsson (1901-1960), footballeur suédois.
 Gunnar Olsson (1908-1974), footballeur suédois.
 Gunnar Olsson (1960-), kayakiste suédois.